Il fucile a pallini può essere:
 Un'arma giocattolo (Air Soft Gun), a molla o a gas, che spara pallini di plastica a bassa potenza, usata per il tiro al bersaglio o il softair.
 Un'arma ad aria compressa, che spara pallini metallici, anche pericolosi, per tiro al bersaglio o piccola caccia.
 Un fucile a canna liscia che spara salve di pallini di piombo, letali a distanza ravvicinata.